Washington Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Washington Historic District (Arkansas), ID-Nr. 72000204
 Washington Historic District (Georgia), ID-Nr. 04001319
 Washington Historic District (Kentucky), ID-Nr. 70000253
 Washington Historic District (Louisiana), ID-Nr. 78003114
 Washington Historic District (North Carolina), ID-Nr. 79001661
 Washington Historic District (Virginia), ID-Nr. 75002033

Siehe auch:
 Washington Avenue Historic District
 Washington Commercial Historic District
 Washington Park Historic District
 Washington Square Historic District
 Washington Street Historic District